Okänd soldat kan syfta på:

Okänd soldat, roman från 1954 av Väinö Linna.
Okänd soldat (film, 1955), filmatisering av romanen.
Okänd soldat (film, 1985), filmatisering av romanen.
Okänd soldat (film, 2017), filmatisering av romanen.

Se även
Den okände soldatens grav